al-Wahda (arabisch: ) bezeichnet:

 al-Wahda (Abu Dhabi), Fußballverein in den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Al-Wahda (Bahrain), bahrainischer Fußballklub aus Manama
 al-Wahda (Bundesstaat) im Sudan
 al-Wahda (Damaskus), syrischer Sportverein
 al-Wahda (Saudi-Arabien), libyscher Fußballverein
 al-Wahda Tripolis, saudi-arabischer Fußballverein
 al-Wahda-Damm, eine Talsperre auf der syrisch jordanischen Grenze
 al-Wahda-Stausee in Marokko
 eine arabischsprachige Zeitung der tunesischen Partei der Volkseinheit

Siehe auch:
 Arabisches Einheitsstreben, ein Hauptanliegen des Panarabismus